Michael Higgins – attore statunitense
Michael D. Higgins – politico irlandese
John Michael Higgins – attore statunitense